Саладин (Салах ад-Дин) (1138—1193) — султан Египта и Сирии и др., военачальник, мусульманский лидер XII века.
 Саладин, Алексей Тимофеевич (1876, Москва — 1918, Раменское) — московский писатель-краевед.
 Саладин, Фриц (1909, Базель — 1998, Базель) — швейцарский шоссейный велогонщик.

Другое 
 «Саладин» — британский бронеавтомобиль 1950-х годов.

См. также 
 «Саладин Секьюрити» — британская частная военная компания.